Campino ima više značenja:
 Campino, Grosseto
 Campino, Verbano-Cusio-Ossola